Países Baixos pode referir-se a:
 Países Baixos, país europeu;
 Países Baixos, região histórica cujo território abrangia o Benelux e partes da França e da Alemanha.

O nome também pode referir-se a:
 Grande Países Baixos, ideal político
 Novos Países Baixos, antiga colônia holandesa na América do Norte
 Países Baixos Franceses, região no norte da França
 Países Baixos do Norte, parte norte da região dos Países Baixos do qual surgiu a República Holandesa
 Países Baixos do Sul, parte sul da região dos Países Baixos do qual surgiu a Bélgica e o Luxemburgo
 Reino dos Países Baixos, reino formado pelos Países Baixos e seus territórios ultramarinos;
 Reino Unido dos Países Baixos, antigo reino formado pela Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos.

Desambiguação